Cmentarz osadników szkockich w Jadowie
 Cmentarz parafialny w Jadowie
 Cmentarz żydowski w Jadowie